Hr. Ms. O 12, een Nederlandse onderzeeboot van de O 12-klasse.
 USS O-12, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.
 O 12-klasse, een Onderzeebootklasse bij de Nederlandse marine.